Rhinotrichella är ett släkte av svampar. Rhinotrichella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhinotrichella